Schröder, Schroeder ou Schroder est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Aaron Schroeder (1926-2009), auteur-compositeur américain ;
 Anne Schröder (1994-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Barbet Schroeder (1941-), réalisateur suisse ;
 Becky Schroeder (1962-), inventrice américaine ;
 Binette Schroeder (1939-2022), femme de lettres et illustratrice allemande ;
 Björn Schröder (1980-), coureur cycliste allemand ;
 Charles Schroeder (1901-1991), vétérinaire américain ;
 
 Christian Matthias Schröder (1778-1860), sénateur allemand ;
 Dennis Schröder (1993-), joueur allemand de basket-ball ;
 Edward Schröder (1858-1942), médiéviste allemand ;
 Ernst Schröder (1841-1902), mathématicien allemand ;
 Ernst Schröder (1915-1994), acteur allemand ;
 Franz Rolf Schröder (1893-1979), médiéviste allemand ;
 Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816), directeur de théâtre allemand ;
 Fritz Schröder (1915-2001), homme politique est-allemand ;
 Gerald Schroeder (1938-), physicien israélien d'origine américaine ;
 Gerhard Schröder (1910-1989), homme politique ouest-allemand ;
 Gerhard Schröder (1944-), chancelier allemand ;
 Germaine Schrœder (1889-1983), relieur française ;
 Georges Schroeder (1947-2012), homme politique luxembourgeois ;
 Gustav Schröder (1885-1959), capitaine de navire allemand ;
 Hermann Schroeder (1904-1984), compositeur et musicien d'église allemand ;
 Ilka Schröder (1978-), femme politique allemande ;
 Jaap Schröder (1925-2019), violoniste et chef d'orchestre néerlandais ;
 James Schroder (1918-2013), homme politique canadien en Ontario ;
 Jan Schröder (1800-1885), amiral néerlandais ;
 Jeanne-Charlotte Schroeder (1764-1850), chanteuse d'opéra française ;
 Johann Schröder (1600-1664), médecin et pharmacologue allemand ;
 Johann Joachim Schröder (1680-1756), orientaliste et historien allemand ;
 Jean-Louis-Désiré Schrœder (1828-1897), sculpteur français ;
 Kurt Schröder (1889-1966), banquier nazi et SS allemand ;
 Louise Schroeder (1887-1957), femme politique allemande ;
  (1931-), pilote d'avion néerlandais, fondateur de Martinair Holland ;
 Olga Schröder (1844-1902), chanteuse russe d'opéra ;
 Oskar Schröder (1891-1959), médecin allemand ;
 Patricia Schroeder (1940-2023), femme politique américaine ;
 Paul Schröder (1873-1941), psychiatre, neurologue et enseignant universitaire allemand ;
 Paul Schroeder (1927-2020), historien américain ;
 Rick Schroder (1970-), comédien américain ;
 Rudolf Alexander Schröder (1878-1962), architecte, écrivain et artiste allemand ;
 Seaton Schroeder (1849-1922), contre-amiral de la marine américaine (US Navy) ;
 Toni Schröder (1932-2011), homme politique allemand ;
 Walter Schröder (1932-2022), rameur allemand ;
 Wilhelm Heinz Schröder (1946-), historien allemand ;
 William C. Schroeder (1894-1977), zoologiste américain.

Pseudonyme 

 Atze Schröder, nom de scène du comédien allemand Hubertus Albers (né en 1965) ;

Personnage de fiction 
 Schroeder, personnage fictif issu de l'univers de Valérian, agent spatio-temporel.

Toponyme 

 Schroeder, municipalité brésilienne de l'État de Santa Catarina.

Variantes 
 Quelquefois anglicisé en Shroder ou Shroeder.

Voir aussi 
 Nombre de Schröder, en mathématiques, et notamment en combinatoire, nombre de chemins du point sud-ouest de coordonnées
 Schroders, groupe international de gestion d’actifs d’origine britannique

Patronyme allemand
Patronyme juif